Sicario – l'esecutore materiale di un omicidio su commissione
Sicario – film del 1995 diretto da Joseph Novoa
Sicario – film del 2015 diretto da Denis Villeneuve